Loehning ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Loehning (* 1916), deutsche Textilkünstlerin
 Paul Wilhelm Loehning (1889–1971), deutscher Generalmajor und Stadtkommandant von Hannover

Siehe auch:
 Löhning
 Loening